Cartianu:
 Râul Cartianu
 Nume de familie
 Ana Cartianu
 Gheorghe Cartianu-Popescu
 Grigore Cartianu, un jurnalist și scriitor român

Toponime românești
Nume de familie românești